Glume ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Philipp Glume (1724–1776), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Friedrich Christian Glume (1714–1752), deutscher Bildhauer
 Johann Georg Glume (1679–1765/67), deutscher Bildhauer
 Johann Gottlieb Glume (1711–1778), deutscher Maler und Radierer